Niederkrüchten een gemeente in Duitsland, vroeger Cruchten genaamd.
 Cruchten (Luxemburg) Een plaats in Luxemburg.